Фонтанелла () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80109.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зебастиан Биккель (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки 

Общины Форарльберга